Edişa – centro abitato del distretto di Xocavənd, in Azerbaigian
 Edişə – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian